Der Peugeot 408 ist ein seit April 2010 angebotener Pkw des französischen Herstellers Peugeot.

1. Generation (2010–2022) 

Die erste Generation basiert auf dem im Sommer 2007 erschienenen Peugeot 308 mit verlängertem Radstand, ist allerdings im Gegensatz zu diesem eine Stufenhecklimousine. Im Unterschied zu Europa sind in China und Brasilien die Modelle mit dieser Karosserievariante in der unteren Mittelklasse gefragt. Bereits vom Vorgänger 307 wurde in China ausschließlich eine Stufenheckversion angeboten. Eine Einführung in Europa erfolgte nicht, denn dort gab es den (auch für den chinesischen Markt geplanten) Peugeot 508 I.

Parallel zum 408 war ab Anfang 2012 auch der Peugeot 308 als Stufenheck in China erhältlich. Die vergleichbaren Schwestermodelle der Marke Citroën auf Basis des C4 gab es ebenfalls mit kurzem und langen Radstand (C-Quatre und C-Triomphe).

Nach Aussage von Peugeot gab es bereits zur Einführung des Modells mehr als 30.000 Vorbestellungen.

Die erste Generation des 408 wurde in Südamerika bis 2021 und den GUS-Staaten bis 2022 nach der Vorstellung der zweiten Generation weiter produziert. Hier war der neue 408 nicht erhältlich.

Der 2015 eingeführte Dongfeng Fengshen L60 basiert auf der ersten 408-Generation.

2. Generation (seit 2014) 

Die zweite Generation des 408 wurde im April 2014 auf der Beijing Auto Show vorgestellt. Seit August 2014 wird das Fahrzeug in China verkauft. 2018 und 2022 wurde der 408 überarbeitet.

Technische Daten

3. Generation (seit 2022) 

Für den europäischen Markt präsentierte Peugeot im Juni 2022 eine eigenständige Variante der Baureihe, die als Mischung aus SUV und Kombilimousine bezeichnet wird. Sie wird im französischen Mülhausen produziert, ähnelt dem etwas größeren Citroën C5 X und soll Anfang 2023 in den Handel kommen. Seit September 2022 ist zunächst das limitierte Sondermodell First Edition bestellbar. Zum Marktstart im Oktober 2022 waren zunächst nur PureTech 130 und Hybrid 225 erhältlich, der Hybrid 180 folgte Anfang 2023.

Die dritte Generation hat mit der 2022 aktualisierten und nur in China angebotenen Version nur die Designsprache gemein. Dennoch plant Peugeot etwas später auch für China die Markteinführung dieser Variante. Sie wird im Werk Chengdu als Peugeot 408 X produziert.

Als Motorisierungen kommen zunächst ein Ottomotor und zwei Plug-in-Hybride zum Einsatz. Eine elektrisch angetriebene Variante soll später folgen. Technisch baut die Baureihe auf der Efficient Modular Platform 2 auf.

Sicherheit 
Ende 2022 wurde das Fahrzeug vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Es erhielt vier von fünf möglichen Sternen. Abzüge gab es in den Kapiteln Insassenschutz und Assistenzsysteme.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Im Jahr 2022 wurden 62 Peugeot 408 in Deutschland neu zugelassen. 60 davon hatten einen Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Weblinks 

 Offizielle Website
 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

408
Fahrzeug der Kompaktklasse
Limousine
Kombilimousine
Hybridelektroautomodell
Elektroautomodell